Мари-Терез де Нуартер (, 1760, Париж — 2 мая 1823, Париж) — французская художница-миниатюристка.

Биография и творчество 
Мари-Терез де Нуартер родилась в 1760 году в Париже. Её родителями были Этьен-Шарль де Нуартер и Мари-Анн Марешаль, дочь придворного музыканта Пьера Марешаля-Пезибля. Мари-Терез также приходилась племянницей художнику и гравёру  и была его ученицей. Она училась также у Аделаиды Лабий-Гийяр.

В 1786 и 1787 годах де Нуартер выставляла свои миниатюры в Салоне Корреспонданс. Возможно, участвовавший в выставке 1787 года автопортрет ранее, в 1785 году, был представлен в качестве обязательной работы для вступления в лондонское Общество художников. Известно, что де Нуартер была единогласно избрана членом общества, однако нет свидетельств о том, что она сама бывала в Лондоне.

В 1810 году художница переехала в Бельвиль (ныне часть Парижа), где вместе с двоюродной сестрой, учительницей музыки, открыла школу для женщин.

Мари-Терез де Нуартер умерла в Бельвиле 2 мая 1823 года. Её работы находятся в музеях Франции, в том числе в Лувре и музее Карнавале. Кроме того, работы художницы имеются в Национальном музее Швеции; в Государственном Эрмитаже представлены гравюры по её рисункам.

Примечания

Ссылки 
 

Художницы Франции XVIII века
Художницы Франции XIX века
Портретные миниатюристы